Dirk Coster kan syfta på:

* Dirk Coster (1887–1956), nederländsk essayist, kritiker och dramatiker
 Dirk Coster (1889–1950), nederländsk fysiker, verksam i Groningen